John McSweeney ist der Name folgender Personen:

* John McSweeney (1890–1969), US-amerikanischer Politiker
 John McSweeney junior (1915–1999), US-amerikanischer Filmeditor
 John Morgan McSweeney, US-amerikanischer Diplomat